И́горь Алекса́ндрович Бурга́нов (род. 14 июля 1973, Москва) — российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2003), член-корреспондент Российской академии художеств (2007), кандидат искусствоведения. Профессор Международной академии архитектуры, архитектор, ювелир.

Биография 
Сын скульптора Александра Бурганова. Учился в Московской средней художественной школе. Окончил Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова.

Игорь Бурганов ведёт большую научную работу, выпустил ряд статей в специализированных журналах, является автором книг и учебных пособий по вопросам искусствоведения. Возглавляет «Академию искусств Игоря Бурганова», «Центр Арт-терапии».  Живёт и работает в Москве.

Лауреат премии Москвы по архитектуре за реализацию своей концепции жилого района «Синяя Птица» совместно с архитектором Лютомским Николаем Вадимовичем. Защитил — Степень Кандидата наук искусствоведения, диссертация по теме «Малые музеи в конце 20 века». Является автором статей по арт-терапии. В 2003 году Указом президента Путина В. В. присвоено звание — Заслуженный художник РФ. Профессор МГХПУ им. С. Г. Строганова и Профессор Международной академии архитектуры.

И. А. Бурганов руководил и принимал непосредственное участие в авторском коллективе по созданию:
 памятника «А. С. Пушкин» в Вашингтоне (США);
 композиции «Пушкин и Натали» на Старом Арбате в городе Москве;
 памятника «Российским гражданам России», в районе Куанте-Льеж (Бельгия);
 скульптурной композиции «Птица Счастья» перед Московской Хоральной Синагогой;
 памятника «Ф. Гнесина» на Поварской улице в Москве;
 памятник «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину 1941—1945»;
 памятный знак «Рукопожатие в космосе» (совместно с Алексеем Комовым и Юрием Менчицем);
 стела «Крюково — район воинской доблести» (совместно с архитектором Алексеем Комовым и конструктором Игорем Гриншпуном);

Участник и организатор крупных международных выставок в Швейцарии («ООН в Женеве» — 2004 год), в Бельгии («Дом Бурганова в Брюсселе» — 2004 год), во Франции («Традиция» Париж — 2007 год).

Скульптурные работы

Ковры

Ювелирные изделия

Примечания

Литература 
 А. Бурганов, В. Ванслов, Т. Малинина, С. Орлов, Ю. Смоленкова |Игорь Бурганов. — М.: Белый город, 2007. — С. 47. — ISBN 978-5-7793-1394-0.
 Игорь Бурганов. |Музей в XXI веке. Теория, опыт, практика. — М.: Музей «Дом Бурганова», 2007. — С. 330. — ISBN 5-9901014-1-4.
 Игорь Бурганов. |Советы начинающим. Портрет в скульптуре. — Москва, 2005. — С. 63. — ISBN 5-902153-17-4.
 Игорь Бурганов. |Современный ковёр. Материалы международной научной конференции. — Баку — Москва, 2013. — С. 162. — ISBN 978-5-904847-08-1.

Ссылки 
 Сайт мастерской Игоря Бурганова
 Сайт ювелирный дома Игоря Бурганова
 Страница на сайте РАХ
 Выставка «Игорь Бурганов в Российской Академии Художеств». 
 «Игорь Бурганов: Скульптура, живопись»
 Художник Игорь Бурганов: «Люблю окраины Москвы»
 Крик скульпторов все громче

Члены-корреспонденты РАХ
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Российской Федерации
Современные художники России
Выпускники Московского академического художественного лицея
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России
Скульпторы XX века
Скульпторы XXI века
Кандидаты искусствоведения
Члены Московского Союза художников
Члены Союза московских архитекторов
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Муниципальные депутаты России